Норвегия участвовала в конкурсе 18 раз, но только 13 раз смогла пробиться в финал. Дебют страны состоялся в первом конкурсе 1982 года.

Норвегия является одной из успешных стран на конкурсе молодых музыкантов «Евровидения». За всю историю конкурса она побеждала 1 раз, заработала 3 серебряных и одно бронзовое место.

Норвегию (совместно с Данией, Финляндией и Швецией) в первом кункурсе 1982 года представлял один участник — Атле Спонберг. В 1984 году Норвегия отказалась от участия, так как совместно с Данией, Швецией и Финляндией отправили одного представителя от Финляндии.  В следующих конкурсах подобного случая не было.

Участники 
Легенда
  Победитель
  Второе место
  Третье место
  Прошла в финал
  Не прошла в финал
  Не участвовала или была дисквалифицирована
  Несостоявшийся конкурс

Как принимающая страна 

Страны на «Евровидении»
Евровидение (конкурс молодых музыкантов)
Музыка Норвегии